Thaarup är ett danskt eller norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christen Thaarup
 Frederik Thaarup
 Thomas Thaarup

Danska efternamn